Andrei Burcă – calciatore rumeno
 Mihai Burcă – politico rumeno
 Ovidiu Burcă – calciatore rumeno
 Petru Burcă – politico rumeno
 Sergiu Burcă – politico rumeno